А́ппельт () — немецкая фамилия:
 Аппельт, Инго (род. 1961) — немецкий спортсмен
 Аппельт, Рудольф (1900—1955) — чехословацкий политик-коммунист